Сержі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Сержі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена